Сулейма́нов — фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Сулейманов, Абдул-Вагаб Бекбулатович (1909—1995) — советский кумыкский поэт.
 Сулейманов, Абубакар Алиевич (род. 1991) — российский боксёр.
 Сулейманов, Акиф Фирудинович (род. 1976) — проректор по научной работе Академии экономики и права.
 Сулейманов, Алекпер Багирович (1916—2000) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Сулейманов, Алибек Магомедович (род. 1997) — российский боец по смешанным единоборствам и грэпплингу.
 Сулейманов, Алихан Хусейнович (род. 1994) — российский боец смешанных боевых искусств.
 Сулейманов, Аллахверди Ахад оглы (род. 1933) — советский азербайджанский металлург. 
 Сулейманов, Алы Сулейман оглы (1880—1959) — — советский азербайджанский хлебороб.
 Сулейманов, Ахмад Сулейманович (1922—1995) — советский чеченский исследователь-краевед (кавказовед), педагог, народный поэт, переводчик, художник и музыкант.
 Сулейманов, Ахмед Нурмухамедович (1923—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 Сулейманов, Ахмет Мухаметвалеевич (1939—2016) — советский и башкирский учёный-фольклорист.
 Сулейманов, Багир Алекперович (род. 1959) — советский и азербайджанский учёный-нефтяник.
 Сулейманов, Валиахмет Гималович (1924—2011) — полный кавалер ордена Славы.
 Сулейманов, Владимир Витальевич (род. 1985) — российский футболист.
 Сулейманов, Габдулвахид (1786—1862) — исламский религиозный деятель.
 Сулейманов, Гассан Давыдович (род. 1937) — врач-эпидемиолог. 
 Сулейманов, Гата Зулькафилович (1912—1989) — советский башкирский актёр, певец, кураист, собиратель фольклора и педагог.
 Сулейманов, Джаваншир Ислам оглы (род. 1950) — криминалист.
 Сулейманов, Джавид Иззет оглы (род. 1989) — азербайджанский волейболист.
 Сулейманов, Джалиль Ахметович (род. 1968) — российский живописец.
 Сулейманов, Джамбулат Шарпудинович (род. 1972) — чеченский политический деятель. 
 Сулейманов, Джангир Чингизович (род. 1970) — советский и российский режиссёр-мультипликатор.
 Сулейманов, Зайнелгабидин Губайдуллович (известен как Зайни Губайдуллович Султанов; 1892—1952) — советский татарский актёр, режиссёр.
 Сулейманов, Зульфугар (род. 1982) — азербайджанский тяжелоатлет.
 Сулейманов, Ибрагимгаджи Рамазанович (род. 2001) — российский дзюдоист.
 Сулейманов, Идрис Гасан оглы (1915—1986) — Герой Советского Союза.
 Сулейманов, Имамъяр (род. 1971) — азербайджанский футболист.
 Сулейманов, Имомназар (1928—1996) — таджикский государственный деятель.
 Сулейманов, Искендер Иса оглы (1927—1984) — советский азербайджанский государственный деятель, хлопковод.
 Сулейманов, Кильдебай Сулейманович (1943—2021) — управляющий отделением совхоза, Герой Социалистического Труда.
 
 Сулейманов, Магомед-Шапи Камильевич (род. 1999) — российский футболист.
 Сулейманов, Манаф Фарадж оглы (1912—2001) — советский и азербайджанский писатель, переводчик и историк.
 Сулейманов, Мовсар (1991) — российский гиревик.
 Сулейманоглу, Мухаррем (Сулейманоглу; род. 1969) — болгарский, затем турецкий тяжелоатлет.
 Сулейманов, Мухтар Саадулович (1980—2004) — Герой России.
 Сулейманов, Назим Гаджибаба оглы (род. 1965) — советский и азербайджанский футболист, тренер.
 Сулейманов, Наим (Сулейманоглу, Сюлейманов, Шаламанов; 1967—2017) — болгарский, затем турецкий тяжелоатлет.
 Сулейманов, Нариман Фазылович (род. 1951) — советский самбист и дзюдоист.
 Сулейманов, Низами Мамед оглы (1945—2016) — советский и азербайджанский учёный
 Сулейманов, Осман Рустамович (род. 1972) — советский и туркменский пауэрлифтер.
 Сулейманов, Раис Равкатович (род. 1984) — российский религиовед и исследователь ислама.
 Сулейманов, Ренарт Вафич (род. 1937) — тренер сборной России по пулевой стрельбе из пистолета.
 Сулейманов, Ренат Исмаилович (род. 1965) — российский общественный и политический деятель. 
 Сулейманов, Ризван Баширович (1921—2000) — Герой Советского Союза.
 Сулейманов, Рим Султанович (род. 1949) — советский хозяйственный и государственный деятель. 
 Сулейманов, Рустэм Салихович (род. 1977) — художественный руководитель и главный дирижёр Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан.
 Сулейманов, Салман (18?? — 1924) — революционер.
 Сулейманов, Санан Амрах оглы (род. 1996) — азербайджанский борец греко-римского стиля.
 Сулейманов, Сервин Кудусович (род. 1980) — украинский боксёр и функционер.
 
 Сулейманов, Тахир Сулейман оглы (род. 1948) — азербайджанский государственный деятель.
 Сулейманов, Таулянт (род. 1996) — македонский футболист.
 Сулейманов, Тимур Играмутдинович (род. 2000) — российский футболист
 Сулейманов, Турсунали (1897—1971) — Герой Социалистического Труда.
 Сулейманов, Ульви Заур оглы (род. 1996) — азербайджанский футболист.
 Сулейманов, Умар-Хажа (род. 1993) — российский дзюдоист.
 Сулейманов, Умуд Сулейман оглы (1903—?) — советский азербайджанский партийный деятель.
 Сулейманов, Фатих Каюмович (1924—1997) — работник металлургической промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.
 Сулейманов, Хабир Гибадатуллович (род. 1980) — боксёр.
 Сулейманов, Хафиз (Сулейманоглу; род. 1967) — советский, турецкий тяжелоатлет.
 Сулейманов, Шамиль (род. 1955) — советский и азербайджанский актёр.
 Сулейманов, Шариф Сулейманович (1920—1994) — министр финансов Башкирской АССР, Герой Советского Союза.
 Сулейманов, Элин Эмин оглы (род. 1970) ― азербайджанский дипломат.
 Сулейманов, Эльхан Абдуллаевич (род. 1974) — российский врач.
 Сулейманов, Эльхан Сирадж оглы (род. 1940) — азербайджанский государственный деятель.
 Сулейманов, Ядигар Ахмед оглы (род. 1966) — советский и азербайджанский футболист.
 Сулейманов, Яков Магомед-Алиевич (1921—2014) — Герой Советского Союза.



См. также